Вольский Станислав Францевич (укр. Вольський Станіслав Францевич; род. 18 июля 1943, Славута, Украина) — украинский художник-ювелир, эмальер, художник-камнерез. Заслуженный художник Украины. Член Национального союза художников Украины. Доцент во Львовская национальная академия искусств на кафедре художественного металла. Основатель онлайн-академии ювелирного искусства Jewelry Art Education. Известен ювелирными объёмно-пространственными работами из серии «Кактус». В прессе называют Львовским Фаберже.

Биография 
Родился 18 июля 1943 года в г. Славута Хмельницкой области в семье педагогов Марии Францевны и Франца Людвиковича

1966—1970 — учился в Львовском училище прикладного и декоративного искусства им. Ивана Труша. Окончил отдел художественной обработки металла (красный диплом). Педагог Мельничук С. Т.

1967 — С. Вольскому городскими властями Советского Союза, было поручено изготовить памятные подарки для Генерального секретаря КПСС Л. И. Брежнева, а также другим руководителям ЦК КПСС: Устинову, Косыгину, Щербицкому и Горбачёву.

1971—1977 — учился во Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства на вечернем отделении (диплом с отличием). Педагоги — Соболев А. В., Галицкий Б. И., Мисько Э. П.

1977 — работал в ювелирной мастерской «ДИАМАНТ» художником-ювелиром.

1987 — член Союза художников.

1993—1994 — приглашенный в США фирмой «BRIDGE ATLANTIC CORPORATION» консультантом по эмали и ювелирных изделий.

1990—2002 — работал в Художественном фонде г. Львов.

2002 — Областная премия им. 3еновия Флинты в области декоративно-прикладного искусства, за уникальные ювелирные изделия последних лет.

2003 — Государственная награда, звание «Заслуженный художник Украины».

2003 — преподаватель на кафедре художественного металла Львовской национальной академии искусств.

2005 — председатель секции прикладного искусства Львовского отделения Союза художников.

2006 — доцент кафедры художественного металла ЛНАИ.

2010 — Награждён Почетным знаком — орденом Михаила Перхина Мемориального фонда Карла Фаберже.

Творческие работы находятся в музеях Киева, Москвы, Львова, Ватиканa, а также в частных коллекциях США, Израиля, Канады, Австралии, Германии, Голландии, Украины.

Выставки

Персональные 
2008 — Персональная выставка. «Замки дитинства» г. Киев. Музей украинского народного декоративного искусства.

2008 — Персональная выставка, «Станислав Вольский. Ювелирная пластика, объемно-пространственная пластика, живопись в эмали» г. Львов. Львовский исторический музей.

1986 год — Персональная выставка, г Львов. Этнографический музей.

Групповые выставки

Международные 
2007 — Международный пленэр, г. Познань, Республика Польша.

2003 — Международный пленэр, г. Ланцут, Республика Польша.

2003 — V Международная ювелирная выставка «Ювелир Экспо Украина» г. Киев

1990 — Выставка «Современное ювелирное искусство» Всероссийский музей декоративно прикладного искусства. г. Москва.

Всесоюзные (СССР) 
1989 — Всесоюзная выставка «Художественная эмаль», г. Москва

1987 — Всесоюзная выставка «Художественная эмаль». в Дом Скульпторов г. Рига, г. Ленинград, г. Вильнюс.

1987 — Первая всесоюзная выставка эмали «Человек Земля Вселенная», г. Москва

1986 — II Всесоюзная выставка медалей. Выставочный зал Союза художников СССР. г. Москва

1975 — Вторая всесоюзная выставка медали. г. Москва.

Всеукраинские 
2019 — «Квадра мини-металл», г. Львов

2018 — «КВАДРА міні-метал. Ювелірне мистецтво емалі». Национальный музей украинского народного декоративного искусства. г. Киев

2018 — Всеукраинская выставка ювелирного искусства в контексте проекта «Ювелирство нового времени: грани дизайна и рукотворства» г. Каменец-Подольский

2014—2015 — «КВАДРА міні-метал. Ювелірне — мистецтво — міні емалі» м. Київ

2002 — Выставка посвящена декоративно-прикладному искусству Украины «200 имен» г. Киев

1999 — Выставка ювелирного и эмальерного искусства. г. Киев

Республиканские (УССР) 
1987 — Республиканская выставка «Страна Советов» г. Киев

1987 — Выставка прикладного и декоративного искусства. г. Киев

1986—1987 — выставка работ современных художников-ювелиров Украины, посвященной XXVII съезду КПСС. Музей исторических драгоценностей УССР — филиал Государственного исторического музея УССР.

1986 — Выставка современного ювелирного искусства. г. Киев

1979 — I Республиканская выставка медальерного искусства. г. Киев

1975 — Выставка молодых художников. г. Киев

Симпозиумы 
1988 (17 января — 15 марта) — V Всесоюзный симпозиум по горячей эмали, г. Паланга Литовская Республика

1986 — Симпозиум по горячей эмали и ювелирному искусству. г. Паланга, Литовская Республика

Жюри 
2015 — Всеукраинский конкурс на лучший эскиз ювелирного изделия среди дизайнеров и мастеров декоративного искусства. Харьков.

Упоминания в прессе и книгах 
Статья ТСН «Во Львове живёт современный Фаберже»

Шмагало Р. Т. «Художній метал України ХХ — поч. ХХІст. Енциклопедія художнього металу»

Пасичнык Л. В. «Ювелирное искусство Украины ХХ-ХХI cт.»

Публикации и статьи 
Вольский С. Ф., Ивасюта О. В., Кравченко Н. Я., Патык Р. С. Искусство украшения последней трети ХХ — начала XXI века. Теория, история, практика: учеб. пособие. Львов ЛНАИ, 2018 с., Ил.

Станіслав Вольський. МИСТЕЦТВО ХУДОЖНЬОЇ ЕМАЛІ ВПРОДОВЖ СТОЛІТЬ: СПРОБА ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ХУДОЖНИКА-ЮВЕЛІРА. 2015

Объёмно-пространственные композиции Станислава Вольского

Реставрация короны Иконы Матери Божьей Теребовлянской 

Короны на момент реставрации отсутствовали на иконе. Поэтому встала задача воспроизвести короны по графическому изображению. Воспроизведением корон занялся известный львовский ювелир и эмальер Станислав Вольский. Корона была изготовлена ​​из высокопробного золота, также применены камни и горячие эмали.

25 июня 2001 года было короновано икону Теребовлянской Богородицы для кафедрального собора св. Юра. Литургический акт коронования совершил папа Иоанн Павел II.

Искусствоведы о творчестве Станислава Вольского 
В статье о традиционных формах украинского орнамента в современных ювелирных украшениях Украины Колтукова В. преподаватель Косовского института прикладного и декоративного искусства ЛНАИ, аспирантка ЛНАИ, отмечает, что Ювелирные украшения Украины конца ХХ — начала ХХI в. за орнаментальными особенностями можно разделить на несколько основных стилевых направлений и вспоминает о творчестве Станислава Вольского в контексте направления «Ретроспективный»:«Ретроспективный» — украшения, созданные по различным художественными течениями разных времен, крупные элементы декора, вставки драгоценных камней оригинальных форм и насыщенных цветов (рис.1). Одним из самых ярких представителей данного направления является львовский художник-ювелир Станислав Вольский, который в своих работах не только мастерски передает всю многогранность и декоративность растительной орнаментики, но и является одним из немногих украинских художников, которые в совершенстве владеют техникой художественной эмали. Украшения, созданные Станиславом Вольским, поражают оригинальностью композиционной формы, пышные растительно-цветочные композиции меняются простыми сдержанными линиями, а сочетание материалов с различными тектоническими свойствами свидетельствует о постоянном совершенствовании художника и непрерывном творческом поиске.

Сергей Луць, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры изобразительного и декоративно-прикладного искусства и реставрации произведений искусства, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко в своем исследовании ЮВЕЛІРНЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХХ-ХХІ СТ.: ГЕНЕЗИС ПОСТУПУ так пишет о Станиславе Вольском:Творчество известного львовского художника-ювелира Станислава Вольского в современном украинском ювелирном искусстве позиционируется как образец высокого класса художественно-технического мастерства, демонстрирует органическое единение художественно-образной романтики растительного мира и вызревшего арсенала ювелирных техник, которым умело пользуется художник. Ювелирство мастера апеллирует к синтезу пластической цветовой экспрессии, что отражено яркой индивидуальностью средств выразительности технологических приемов, в том числе почти забытой в ХХ в. древней техники горячей эмали, тем самым способствуя обновлению и обогащению художественно-образного языка в создании целого ряда произведений высокого профессионального уровня. Переосмыслив сущность декоративности указанной техники, художник акцентирует внимание на эстетике ювелирных произведений не только как средств декора, но и концептуального визуального искусства, которым кроме его прямого функционального назначения можно просто наслаждаться. Специфика художественно-эмоциональной речи той или иной техники и качеств материала, которые использует художник (горячие эмали, резьба по камню, широкий диапазон и многогранность приемов металлопластики) в целом сформировали творческое направление и определили индивидуальную выразительность мастера, найдя место в общем спектре жанра так называемого «art jewelery», который приобрел популярность в ХХ в.

Так пишет доктор искусствоведения Р. Шмагало, об объемно-пространственных композициях Станислава Вольского из серии «Кактус»:С. Вольский при этом предстаёт в роли мастера-универсала, своеобразного «человека-оркестра», который самостоятельно выполняет все партии ювелирной цветочной симфонии: резьба по камню, металлопластика, обуздание капризной эмали, микроскопический монтаж деталей произведения. Именно в цветочной серии Вольский выступает достойным продолжателем возникшего в ХХ в. жанра так называемого «art jewerly» в уникальной форме, который трактует изделие как нечто большее, чем просто украшение, приравнивая его к живописному или скульптурному произведению.

Различные партии камней, металлов или эмали эстетически объединены нотками насыщенного, кокетливо-игривого колорита единой формальной идеи. Серии цветочных композиций становятся полем для уникальных экспериментов с эмалью на объемной форме (Шмагало, 2015, с. 145).

Изысканная культура гравированного декора, максимальная мера использованных художественно-технологических средств формирует авторский почерк: многословен, насыщенный деталями и цветом, но всегда цельный. Пластика при этом сугубо авторской, она не вписывается ни в один из известных в истории художественных стилей. Рукотворные листья и цветы — неизменная составляющая украшений Станислава Вольского. В каждом объекте, созданном ювелиром, гармонично пульсирует переменная музыка жизни.

Лилия Пасечник в свои монографии «Ювелирное искусство Украины ХХ-ХХI вв.», обложку которой украшает изображение броши «Лилия» авторства Станислава Вольского, так отзывается об этой работе:Брошь «Лилия» безусловно, является достоянием современного ювелирного искусства Украины, что принадлежит к мировому наследию ювелирного искусства.

Примечания 

Ювелиры Украины